Кицикис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кицикис, Димитрис (1935—2021) — специалист по международным отношениям и истории Балкан, профессор Оттавского университета
 Кицикис, Костас (1893—1969) — греческий архитектор.
 Кицикис, Никос (1887—1978) — греческий инженер-строитель, сенатор, депутат парламента, профессор и ректор Афинского политехнического университета.